Лејкс има више значења:
 Лејкс (Аљаска)
 Лејкс (Минесота)